Die polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1950/51 war die siebte Austragung dieses Wettbewerbs. Polnischer Mannschaftsmeister wurde die Mannschaft von ZS Kolejarz Kraków, die den Titelverteidiger AZS Gliwice auf den zweiten Platz verwies. Erstmals wurde der Wettbewerb an acht Brettern ausgetragen (abgesehen von den Vorrunden, die wie bisher an sechs Brettern gespielt wurden), dabei musste am siebten Brett ein Jugendlicher und am achten Brett eine Frau eingesetzt werden. Die ursprüngliche Planung sah vor, in Zukunft die Meisterschaft im Ligabetrieb mit Auf- und Abstieg durchzuführen, so dass zehn Startplätze für die I liga und acht Startplätze für die II liga ausgespielt wurden, allerdings wurden diese Pläne später wieder verworfen.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1950/51.

Modus 

In der Vorrunde spielten 20 Mannschaften in zwei Zehnergruppen jeweils ein einfaches Rundenturnier. Für die I liga qualifizierten sich die vier Ersten beider Gruppen, außerdem waren die beiden Ersten der Mannschaftsmeisterschaft 1949 für die I liga spielberechtigt. In der II liga spielten die Mannschaften, die in den Vorrunden auf den Plätzen 5 bis 10 landeten, sowie 12 Mannschaften, die sich über regionale Wettbewerbe qualifiziert hatten.

In der I liga wurde ein einfaches Rundenturnier gespielt, die ersten Acht sollten den Klassenerhalt erreichen, die beiden Letzten in die II liga absteigen. Die II liga spielte zunächst in vier regionalen Gruppen (Nord, Süd, Mitte, Schlesien), deren Sieger sich für die Finalgruppe qualifizierten. Die beiden Ersten der Finalgruppe sollten in die I liga aufsteigen, den Klassenerhalt in der II liga sollten die beiden übrigen Teilnehmer der Finalgruppe sowie die vier Zweiten der Regionalgruppen erreichen.

Über die Platzierung entschied zunächst die Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), anschließend die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage).

Termine und Spielort 

Die Vorrunden wurden im Mai 1950 in Katowice und Zakopane gespielt, die I liga von Oktober 1950 bis Februar 1951 dezentral bei den beteiligten Vereinen. Die Endrunde der II liga wurde vom 30. Juni bis 1. Juli in Łódź ausgetragen.

Vorrunde

Gruppe Katowice

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Gruppe Zakopane

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

I liga

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

II liga

Gruppe Nord

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Gruppe Schlesien

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Gruppe Mitte

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Gruppe Süd

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Endrunde

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

Sportveranstaltung in Polen
Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach
Schachveranstaltung 1950
Schachveranstaltung 1951